Variant etimològica i clàssica del nom del cérvol.
 Cervo (Lugo), un municipi de la província de Lugo a la comarca da Mariña Occidental (Galícia).
 Cervo (Ligúria), un comune italià, situat a la província d'Imperia i a la regió de la Ligúria.